Saint-Aubin eller Saint Aubin kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Aubin-sur-Yonne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Aubin-sur-Quillebeuf , departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-sur-Mer, Seine-Maritime, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-sur-Mer, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-sur-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Aubin-sur-Gaillon, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-sur-Aire, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Saint-Aubin-sous-Erquery, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Aubin-Rivière, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Aubin-Montenoy, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Aubin-le-Vertueux, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-lès-Elbeuf, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-le-Monial, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Aubin-le-Guichard, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-le-Dépeint, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Aubin-le-Cloud, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Aubin-le-Cauf, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-la-Plaine, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Aubin-Fosse-Louvain, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Aubin-Épinay, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-en-Charollais, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Aubin-du-Thenney, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-du-Plain, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Aubin-du-Perron, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-du-Pavail, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Aubin-du-Désert, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Aubin-du-Cormier, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Aubin-de-Terregatte, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-des-Préaux, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-des-Ormeaux, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Aubin-des-Landes, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Aubin-des-Hayes, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-des-Coudrais, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Aubin-des-Châteaux, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Aubin-de-Scellon, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-des-Bois, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-des-Bois, Eure-et-Loir, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Aubin-de-Nabirat, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Aubin-de-Médoc, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Aubin-de-Luigné, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Aubin-de-Locquenay, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Aubin-de-Lanquais, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Aubin-de-Crétot, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-de-Courteraie, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-de-Cadelech, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Aubin-de-Branne, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Aubin-de-Bonneval, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-de-Blaye, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Aubin-Château-Neuf, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Aubin-Celloville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Aubin, Essonne, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Aubin, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est,
 Saint-Aubin, Jura, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,
 Saint-Aubin, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Aubin, Indre, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Aubin, Lot-et-Garonne, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Aubin, Landes, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine,
 Saint-Aubin, Nord, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Aubin, Pas-de-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Aubin-sur-Scie, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Aubin-les-Forges, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Mauritius 

 Saint Aubin (ort i Mauritius), Savanne,

Schweiz 

 Saint-Aubin, Fribourg, ort och kommun i kantonen Fribourg, 

Robotskapade Mauritiusförgreningar